Spojení písmene E a číslice 51 může mít různé významy:

 Evropská silnice E51
 Nokia E51